Rudolf König (1865-1927), astronome autrichien
 Rudolf König (né en 1957), joueur professionnel de hockey sur glace